Sa Torreta (Alps Marítims), municipi francès al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava
 Illa de sa Torreta, illot a la banda de ponent de l'illa de s'Espalmador davant la cala que rep també el mateix nom (Formentera, Balears)
 Platja de sa Torreta, platja de la costa nord-est del municipi de Maó (Menorca) 
 Poblat talaiòtic de Sa Torreta, assentament del bronze inicial (1600 aC) al terme de Maó que fou ocupat fins a la romanització de Menorca